Ранчо де Мануел Гусман има више значења:

 Ранчо де Мануел Гусман (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо де Мануел Гусман (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику